Змагання серед жінок у ваговій категорії до 78 кг на Чемпіонаті світу з дзюдо 2022 відбулись 11 жовтня в Ташкенті (Узбекистан).

Призери

Змагання 

Основна сітка

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
 Жеребкування

жінки, до 78 кг